Grizzly Adams bezeichnet:
 Grizzly Adams, eigentlich James Capen Adams (1807–1860), US-amerikanischer Tierfänger, Dompteur und Schausteller
 Grizzly Adams, auf Adams basierende Hauptfigur in der Fernsehserie Der Mann in den Bergen (Fernsehserie) (1977–1978)
 Grizzly Adams (Film), Originaltitel Grizzly Adams and the Legend of Dark Mountain, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1999
 Grizzly Adams Wolfsburg, die ehemalige Bezeichnung einer deutschen Eishockeymannschaft, seit 2015 Grizzlys Wolfsburg